Michał Franciszek Starzeński
 Michał Hieronim Starzeński
 Michał Starzeński (1802–1860)